Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1990 war die siebte Saison der DTM. Ihr erster Lauf fand am 1. April 1990 auf dem Circuit Zolder statt. Der letzte Lauf war am 14. Oktober auf dem Hockenheimring. Insgesamt wurden 22 Rennen in Deutschland und Belgien mit jeweils zwei Läufen an einem der 11 Rennwochenenden gefahren.

Es war die erste Saison von Audi in der DTM. Gesamtsieger wurde Hans-Joachim Stuck im Audi V8 quattro DTM mit 189 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 33 Fahrer in die Punktewertung.

Weblinks 
 Die DTM-Saison 1990 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1990
Motorsportsaison 1990